Соревнования по академической гребле на летних Олимпийских играх 2008 проходили с 9 по 17 августа. 548 спортсменов из 59 стран разыграли четырнадцать комплектов медалей.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивные объекты 
Все соревнования прошли в Олимпийском гребном парке Шуньи.

Квалификация

Страны

Ссылки 
 Академическая гребля на официальном сайте Игр